Oldfield steht für:

 Oldfield River, Fluss in Australien
 Mount Oldfield, Berg im Enderbyland, Antarktika
 (5656) Oldfield, Asteroid des Hauptgürtels

Orte:
 Oldfield (Ontario), Kanada
 Oldfield (West Yorkshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Oldfield (Alabama), im Talladega County
 Oldfield (Louisiana), im Livingston Parish
 Oldfield (Missouri), im Christian County

Oldfield ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Oldfield (1683–1730), englische Schauspielerin
 Barbara Oldfield (* 1950), australische Squashspielerin
 Barney Oldfield (1878–1946), US-amerikanischer Rennfahrer
 Bert Oldfield (1894–1976), australischer Cricketspieler
 Brian Oldfield (1945–2017), US-amerikanischer Leichtathlet
 Clarence Oldfield (1899–1981), südafrikanischer Leichtathlet
 David Oldfield (* 1968), englischer Fußballspieler
 Finnegan Oldfield (* 1991), britisch-französischer Filmschauspieler
 John Oldfield (1943–2002), englischer Fußballspieler
 Mike Oldfield (* 1953), britischer Multiinstrumentalist, Komponist und Liedtexter
 Paul Oldfield (* 1966), britischer Kunstfurzer, siehe Mr. Methane
 Pearl Peden Oldfield (1876–1962), US-amerikanische Politikerin
 Sally Oldfield (* 1947), britische Sängerin
 Terence Oldfield (* 1949), britischer Komponist und Musiker
 William Allan Oldfield (1874–1928), US-amerikanischer Politiker

Oldfield ist der Vorname folgender Person:
 Oldfield Thomas (1858–1929), britischer Zoologe

Siehe auch:
 Old Field
 Old Fields Township